NDF steht für:
 Namibian Defence Force, Streitkräfte Namibias
 National Democratic Force, politische Partei in Myanmar (auch United Democratic Front)
 National Democratic Front (Philippinen), Oppositionsbündnis auf den Philippinen
 National Democratic Front, Wahlbündnis in Sambia
 Non-deliverable forward, Finanzderivat
 Neutral-Detergenz-Faser, fasrige Anteile von Futtermitteln
 Flächenhaftes Naturdenkmal, Natürlich entstandenes Landschaftselement, das unter Naturschutz gestellt ist. Liste für Deutschland

NdF steht für:
 Nothelfergemeinschaft der Freunde

ndF steht für:
 Neue deutsche Filmgesellschaft, Filmproduktionsgesellschaft

Abkürzung